Острицкий — еврейская фамилия.

 Острицкий, Аркадий Гершевич (род. 1948) — молдавский и израильский художник.
 Оскар Острофф (1904—1979, настоящая фамилия Острицкий) — еврейский актёр.